EMMA – narzędzie sprawdzające pokrycie kodu aplikacji napisanych w Javie. Publikowane jest na licencji Common Public License.

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa narzędzia

Java
Narzędzia wspomagające tworzenie oprogramowania